Плен-Сельв ():
 Плен-Сельв (Жиронда) — коммуна во Франции, департамент Жиронда.
 Плен-Сельв (Эна) — коммуна во Франции, департамент Эна.